Il doppio del torneo di tennis WTA Argentine Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Valerie Ziegenfuss che hanno battuto in finale Laura duPont e Regina Maršíková 1-6, 6-4, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Argentine Open 1978